Ruthène ou ruthénien peut être :
 Ruthène ou ancien ruthène, ancienne langue slave ;
 Ruthène, carpatho-ruthène ou rusyn, langue slave orientale ;
 Ruthènes, peuple slave de Ruthénie ;
 Ruthènes ou Rutènes, peuple de la Gaule celtique.
 Blanc-ruthène ou biélorusse

Ruthénien ne doit pas être confondu avec Ruthénois, gentilé de Rodez.

Voir aussi 

 Ruthénie (homonymie)